Hamplová ist der Familienname folgender Personen:
 Dana Hamplová (* 1973), tschechische Soziologin
 Sylva Hamplová (* 1935), tschechische Romanistin

Siehe auch:
 Hampl